Het ATP-toernooi van Hamburg 1998 (met de officiële naam German Open) werd gespeeld van 4 tot en met 10 mei 1998. Er werd gespeeld op de gravelbanen van tennispark "Am Rothenbaum".

In de enkelspelfinale was de Spanjaard Albert Costa te sterk voor zijn landgenoot Àlex Corretja. In de dubbelspelfinale versloeg het Amerikaanse koppel Donald Johnson/Francisco Montana het Zuid-Afrikaans/Nieuw-Zeelandse duo David Adams/Brett Steven.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

ATP-toernooi van Hamburg
Hamburg